Lenchwe Le Tau är en ort i Botswana.   Den ligger i distriktet Kweneng, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Gaborone. Lenchwe Le Tau ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lenchwe Le Tau är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Lenchwe Le Tau. Närmaste större samhälle är Kopong,  km söder om Lenchwe Le Tau. 

Omgivningarna runt Lenchwe Le Tau är huvudsakligen savann. Runt Lenchwe Le Tau är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kweneng